Dying to Live () — второй студийный альбом американского рэпера Kodak Black. Он был выпущен 14 декабря 2018 года на лейбле Atlantic Records. В Dying to Live присутствуют совместные треки с Lil Pump, Juice WRLD, Трэвис Скотт и Offset.

Отзывы 

Dying to Live получил в целом положительные отзывы.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Kodak Black
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные London on da Track
Альбомы, спродюсированные D. A. Doman